Рикка (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Рикка, Джорджия — итальянская кёрлингистка.
 Рикка, Сиркка Андреевна (1912—2002) — советская певица (лирико-колоратурное сопрано), народная артистка РСФСР (1957).
 Рикка, Федерико (род. 1994) — уругвайский футболист.

См. также 
 Рика